Хоккейный клуб «Дордрехт Лайонз» () — команда по хоккею с шайбой из Дордрехта. Домашней ареной клуба является стадион «Спортбульвар Дордрехт», вмещающий 700 человек.

История  
Хоккейный клуб «Дордрехт Лайонз» был основан в 1977 году. В 1993 году клуб впервые принял участие в Голландской хоккейной лиге. В 1995 году Лайонз показали лучший результат за свою историю - шестое место в чемпионате. Но уже в 1997 году команда вылетела из Эредивизие и была вынуждена играть в Первом дивизионе. Лишь в 2013 году клубу удаётся завоевать путёвку в высшую лигу.

Достижения 
 Первый дивизион:
 Победитель (2)  : 2000, 2013

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Примечания 

Хоккейные клубы Нидерландов
Хоккейные клубы, основанные в 1977 году
Хоккейные клубы по алфавиту